Miejscowości w USA:
 Wadesboro – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson
Gminy w USA:
 Wadesboro (ang. Wadesboro Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Anson